Lista tabletów marki ASUS – lista wyprodukowanych tabletów przez firmę ASUS. Modele wyprodukowane pod marką ASUS.

Przypisy 

Listy tabletów
ASUS